Чёрная магия может означать:
 Чёрная магия (чернокнижие) — умение вызывать сверхъестественные явления с помощью адских сил.
 «Магия чёрная и белая» — художественный фильм (СССР, 1983).
 «Чёрная магия» — художественный фильм (СССР, 1990).
 «Чёрная магия» (2010) — роман-фэнтези американской писательницы Тирнан Кейт ().

См. также 
 Гоетия («Ars Goetia») — волшебство во вред людям.
 Магия (значения)
 Колдовство (значения)
 Чернокнижник (значения)